

События

Римская империя 

 Император: Нерон; консулы: Нерон (в 3-й раз) и Марк Валерий Мессала Корвин (оба — патриции); консулы-суффекты: Гай Фонтей Агриппа, Авл Петроний Луркон и Авл Паконий Сабин (все — плебеи); народный трибун: Октавий Сагитта.
 Нерон влюбился в Поппею, супругу Криспина. Нерон подослал к ней своего друга Марка Отона, который заставил Поппею развестись с мужем и сам женился на ней. Наконец Нерон развёл Отона с женой и отправил его наместником в Лузитанию.
 около 51—58 — Наместник Британии Дидий Галл.
 Наместник Британии Вераний (+58).
 58—61 — Легат Британии Гай Светоний Паулин.
 Гней Домиций Корбулон захватил Арташат, столицу Армении, во время войны против Парфии.
Китай:
 Подавление восстания кянов .
 Сяньби подчиняются Китаю.

Родились 
 58, ок. — Децим Юний Ювенал (ум. после 127), древнеримский поэт.

Скончались 
 , сын Вологеза I мятежный царь Экбатаны (55—58);
 , китайский генерал династии Хань;
 , китайский генерал династии Хань;
 Радамист, царь Армении (51—53, 54—55), сын Фарсмана I, казнён отцом. Герой ряда произведений искусства о Радамисте и Зенобии;
 Фарсман I, царь Иберии (1—58);
 Публий Суиллий Руф, консул-суффект в период между 41 и 47 годом, известный доносчик.

См. также

Примечания